UKV steht für:

 Union Krankenversicherung
 Umzugskostenvergütung, siehe Bundesumzugskostengesetz
 Universelle Kommunikationsverkabelung

UKV